Тунис може да се отнася за:

 Тунис, държава в Северна Африка
 Тунис, столица на държавата Тунис
 Туниско езеро в Тунис
 Туниски залив в Средиземно море